Carlos Javier Cuéllar Jiménez (Madrid, 23 de Agosto de 1981) é um futebolista espanhol. Joga como defensor no Maccabi Petach Tikva. 

Naturais de Madrid
Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Club Atlético Osasuna
Futebolistas da Unión Deportiva Almería
Futebolistas do Club Deportivo Numancia de Soria
Futebolistas do Rangers Football Club
Futebolistas do Aston Villa F.C.
Futebolistas do Sunderland A.F.C.
Futebolistas do Norwich City F.C.